Refugi és un grup de rock català i pop rock, liderat per Joan Reig. Els seus components són, a més de Joan Reig (veu), Joan-Pau Chaves (piano), Pep Solà (bateria) i l'Albert Vila (contrabaix). El 2009 van editar el seu primer disc, Vestits nous (RGB Suports), en el que versionaven en clau pop algunes peces emblemàtiques de la Nova Cançó com “Jo vinc d'un silenci” de Raimon, “M’aclame a tu” d'Ovidi Montllor, “El noi dels cabells llargs” d'Els 3 Tambors o “A poc a poc” de Francesc Pi de la Serra.

El 2013 van presentar un nou espectacle, Viatge a Itaca, una revisió del mític disc de Lluís Llach del mateix títol de l'any 1975, un dels treballs més rellevants i significatius de la història de la música catalana. L'espectacle comprenia totes les cançobs del disc: “Ítaca” que la cara A de l'antic vinil i les quatre de la cara B, entre les que hi ha la popular “Abril 74”. De moment no hi ha versió discogràfica de l'espectacle.

Referències

Enllaços externs 
 Refugi a Viasona

Grups de música catalans